Açucena é a designação vernácula, sem valor taxonómico, de várias flores e plantas de espécies das famílias Liliaceae e Amaryllidaceae, mais frequentemente aplicada à flor e planta da espécie Lilium candidum.

Entre as várias gêneros cujas flores recebem o nome de «açucena» contam-se Amaryllis, Hippeastrum, Worsleya e Zephyranthes (todos da família das amarilidáceas). São geralmente ervas bulbosas, com folhas ensiformes, lineares e flores brancas muito vistosas.

O termo pode remeter ainda às flores das seguintes espécies:
 Lilium
 Lilium candidum — açucena
 Lilium longiflorum — palma-de-são-josé
 Worsleya
 Worsleya rayneri Hippeastrum Hippeastrum × hybridum — açucena-da-imperatriz, flor-da-imperatriz
 Hippeastrum reticulatum — tuquirá
 Randia
 Randia formosa — estrela-do-norte (no Pará)

Ver também
 Amarílis

Amaryllidaceae
Desambiguação
Banho de Cheiro